Situbondo ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Stand 2021 leben hier circa 666.000 Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Situbondo.

Geographie
Situbondo grenzt an:

 Die Straße von Madura im Norden
 Die Javasee im Osten
 Bondowoso im Süden
 Probolinggo im Westen

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Situbondo in 17 Distrikte (Kecamatan).

Demographie 
2021 lebten in Situbondo 666.245 Menschen, davon 326.920 Frauen und 339.325 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 692 Personen pro Quadratkilometer. Knapp 99 Prozent der Einwohner sind Muslime. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Christen, Hindus, Buddhisten und Konfuzianern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)